Фэнтянь (; маньчж. Abkai imiyangga fu):

 Название управы, размещавшейся в городе Мукден. Упразднена в 1910.
 Фэнтянь (провинция) - провинция Цинской империи (1907-1911), Китайской Республики (1912-1928) и Маньчжоу-Го (1931-1945)